Пополняемый список кораблей и судов, построенных компанией Cammell Laird.

Авианосцы 
 HMS Ark Royal (1937)
 HMS Ark Royal (1950)
 HMS Venerable (R63)

Авианесущие торговые суда 
 MV Empire MacColl

Эскадренные броненосцы и линкоры 
 HMS Audacious
 HMS Exmouth
 HMS Glory
 HMS Mars
 HMS Prince of Wales (53)
 HMS Rodney (29)
 HMS Royal Oak 1892
 HMS Temeraire

Броненосцы 
 HMS Agincourt
 HMS Captain
 Huáscar
 Prins Hendrik der Nederlanden
 HMS Scorpion
 HMS Wivern
 Броненосцы береговой обороны типа «Индепенденсия»

Крейсеры 
 HMNZS Achilles
 HMS Argonaut
 HMS Birkenhead
 HMS Cairo
 HMS Caledon (D53)
 HMS Capetown
 HMS Caroline
 HMS Castor
 HMS Charybdis
 HMS Chester
 HMS Constance
 HMS Dido (37)
 HMAS Melbourne
 HMS Pathfinder
 HMS Patrol

Миноносцы и эскадренные миноносцы 
 HMS Aldenham
 HMS Atherstone
 HMS Badsworth
 HMS Banshee
 HMS Beaufort
 HMS Belvoir
 HMS Berkeley
 HMS Birmingham
 HMS Blencathra
 HMS Brocklesby
 HMS Contest
 HMS Coventry
 HMS Devonshire
 HMS Dragon
 HMS Earnest
 HMS Edinburgh
 HMS Eskdale
 HMS Express
 HMS Fearless
 HMS Ferrert
 HMS Gravelines
 HMS Glaisdale
 HMS Griffon
 HMS Gurkha
 HMS Hardy
 HMS Hogue
 HMS Inglefield
 HMS Ithuriel
 HMS Lagos
 HMS Lively (1901)
 HMS Lively G40
 HMS Liverpool
 HMS Lizard
 HMS Locust
 HMS Lynx
 HMS Malcolm
 HMS Orwell
 HMS Panther
 HMS Quail
 HMS Raider
 HMS Rapid
 HMS Scorpion
 HMS Scourge
 HMS Seal
 HMS Sluys
 HMS Sparrowhawk
 HMS Sprightly
 HMS Swift
 HMS Teazer
 HMS Tenacious
 HMS Thrasher
 HMS Undaunted 
 HMS Ulysses
 HMS Virago
 HMS Wolf
 HMS Wolverine
 HMS Zambesi
 HMS Zealous

Эсминцы для ВМС Аргентины 
 Эскадренные миноносцы типа «Буэнос-Айрес»
 ARA Misiones
 ARA Santa Cruz

Эсминцы для ВМС Греции 
 Aetos
 Ierax
 Leon
 Panthir

Эсминцы для Российского императорского флота 
 «Боевой»

Фрегаты 
 HMS Ajax
 HMS Campbeltown
 HMS Tenby
 HMS Whitby

Фрегаты для ВМС Индии 
 INS Talwar

Шлюпы 
 CSS Alabama
 HMS Cygnet
 HMS Kite

CAM Ships 
 SS Empire Clive
 SS Empire Flame

Атомные подводные лодки 
 HMS Conqueror
 HMS Renown
 HMS Revenge

Подводные лодки 
 HMS Aeneas
 HMS Affray
 HMS Alaric
 HMS Ursula
 HMS E41
 HMS E42
 HMS E45
 HMS E46
 HMS Finwhale
 HMS Grampus
 HMS H33
 HMS H34
 HMS L7
 HMS L8
 HMS Odin
 HMS Onyx
 HMS Opossum
 HMS Oracle
 HMS R11
 HMS R12
 HMS Safari
 HMS Saga
 HMS Sahib
 HMS Salmon
 HMS Sanguine
 HMS Saracen
 HMS Scorcher
 HMS Seadog
 HMS Sealion (1934)
 HMS Sealion (1959)
 HMS Sea Nymph
 HMS Sea Scout
 HMS Selene
 HMS Sibyl
 HMS Sickle
 HMS Sidon
 HMS Simoon
 HMS Sleuth
 HMS Solent
 HMS Spearfish
 HMS Spearhead
 HMS Spirit
 HMS Spinger
 HMS Spur
 HMS Statesman
 HMS Stoic
 HMS Stonehenge
 HMS Storm
 HMS Stratagem
 HMS Stonehenge
 HMS Stubborn
 HMS Sturdy
 HMS Stygian
 HMS Subtle
 HMS Supreme
 HMS Surf
 HMS Syrtis
 HMS Taku
 HMS Talisman
 HMS Tempest
 HMS Thetis
 HMS Thorn
 HMS Thunderbolt
 HMS Trasher
 HMS Trident
 HMS Unseen — HMCS Victoria
 HMS Unicorn — HMCS Windsor
 HMS Ursula — HMCS Corner Brook

Торпедные канонерские лодки 
 HMS Rattlesnake]]

 Учебные корабли 
 ARA Presidente Sarmiento

 Кабелеукладчики 
 [[CS Cable Enterprise|CS Cable Enterprise
 CS Retriever

Лайнеры 
 Arandora Star
 MV Brisbane Star
 MV Dunedin Star
 SS Kristianiafjord
 HMCS Prince David

Суда Королевской почтовой службы 
 RMS Connaught
 RMS Leinster
 RMS Mauretania
 RMS Windsor Castle

Нефтяные платформы 
 Sovereign Explorer
 AV.1 (British Gas)

Нефтяные танкеры 
 MV Empire MacColl

Торговые суда 
 SS City of Pretoria
 SS Manistee
 SS Kalyan

Паромы 
 MV Royal Daffodil
 MV St David
 MV St Patrick
 Ulster Queen

Прочее 
 HEIC (Honorable East India Co.) ship Nemesis (1839)
 TSS Ben-My-Chree
 TSS Manxman
 TSS Manxsmaid
 TSS Mona’s Isle
 TSS Mona’s Queen IV
 TSS King Orry
 TSS Snaefell
 TSS Tynwald
 RMAS Mandarin
 RMAS Pintail
 RFA Aldersdale
 RFA Appleleaf
 RFA Bayleaf
 RFA Brambleleaf
 RFA Dewdale
 RFA Orangeleaf

Списки:Суда и корабли